Ein Kaiserin-Augusta-Denkmal zu Ehren der deutschen Kaiserin Augusta gibt bzw. gab es an folgenden Orten:

 Baden-Baden, in der Museumsmeile
 Koblenz, siehe Kaiserin-Augusta-Denkmal (Koblenz)
 Köln-Neustadt Nord, auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring (im Zweiten Weltkrieg zerstört)